L'Estret de Cavanac és un indret del terme comunal de Cases de Pena, a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord).

Està situat a prop del límit de ponent del terme de Cases de Pena, al límit amb els d'Estagell i Calce.

Està format pel curs de l'Aglí entre les serres de Pena i de Talteüll.

Bibliografia

Referències 

Cavanac, estret